Toye est un patronyme porté notamment par :

 Alfred Maurice Toye (1897-1955), militaire britannique ;
 Patrice Toye (1967-), réalisatrice belge ;
 Stanley P. Toye (1888-1957), auteur britannique de roman policier ;
 Wendy Toye (1917-2010), danseuse, metteur en scène, réalisatrice et actrice britannique.

Homonymie de patronyme